Fali ist der Name folgender Personen:
 Fali Bilimoria (1923–2001), indischer Dokumentarfilmer
 Fali Ramadani (Abdilgafar Ramadani; * 1969), deutscher Spielervermittler
 Fali (Fußballspieler, 1983) (Rafael Brieva Primo; * 1983), spanischer Fußballspieler
 Fali (Fußballspieler, 1986) (Rafael Romero Serrano; * 1986), spanischer Fußballspieler
 Fali (Fußballspieler, 1993) (Rafael Jiménez Jarque; * 1993), spanischer Fußballspieler